Difficult Shapes & Passive Rhythms, Some People Think It's Fun To Entertain è il primo album del gruppo inglese China Crisis, pubblicato dalla Virgin Records nel 1982.

Tracce
Lato A
 Seven Sports for All – 3:18
 No More Blue Horizons (Fool, Fool, Fool) – 3:48
 Feel to Be Driven Away – 2:55
 Some People I Know to Lead Fantastic Lives – 3:33
 Christian – 5:37

Lato B
African and White – 3:46
 Are We a Worker – 3:30
 Red Sails – 4:43
 You Never See It – 2:57
 Temptation's Big Blue Eyes – 3:25
 Jean Walks in Fresh Fields – 1:53

Note

Collegamenti esterni